Осада Пондишерри:

 Осада Пондишерри (Siege of Pondicherry, 1748)
 Осада Пондишерри (Siege of Pondicherry, 1760)
 Осада Пондишерри (1778) — эпизод борьбы между Великобританией и Францией во время войны за независимость США.
 Осада Пондичерри (1793) — эпизод борьбы между Великобританией и Францией во время Французских революционных войн.

См. также 
 Сражение у Пондишерри (10 сентября 1759)

Осады по городам